Toivonen est un patronyme d'origine finlandaise. Il est notamment porté par :

Patronyme
 Armas Toivonen (1899-1973), athlète finlandais ;
 Hannu Toivonen (1984-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Henri Toivonen (1956-1986), pilote automobile finlandais ;
 Kalervo Toivonen (1913-2006), athlète finlandais ;
 Markus Toivonen (1979-), musicien finlandais ;
 Ola Toivonen (1986-), footballeur suédois ;
 Paavo Toivonen (1937-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Pauli Toivonen (1929-2005), pilote automobile finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois